Taicho bezeichnet:
 eine Indianersprache: Taicho (Sprache)

Taichō ist der Name:
 eines buddhistischen Mönchs und Bergerstbesteigers: Taichō